Lesley Boone (Los Angeles, 25 de Fevereiro de 1968) é uma atriz estadunidense.

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Los Angeles